

Cinema 
 Spellbinder  – film del 1988 diretto da Janet Greek

Musica 
 Spellbinder  – album di Gabor Szabo del 1966
 Spellbinder Live  – album degli Uriah Heep del 1996

Televisione 
 Spellbinder  – serie televisiva australiano-polacca

Videogiochi 
 Spellbinder  – videogioco del 1987 per BBC Micro e Acorn Electron